

События 
 Квинт Айаций Модест Кресцентиан и Марк Помпоний Меций Проб стали консулами Римской Империи.
 Во время одного из солдатских мятежей убит Ульпиан.
 Шах Арташир Папакан, основатель персидской династии Сасанидов, закончил завоевание Парфии.
 Битва у Шитина.

Родились 
 Максим из Авеи — священномученик, диакон из .

Скончались 
 Вилльям Варкосов
 Мартина Римская — святая мученица Римская.
 Мэн Да — военный деятель империи Восточная Хань и периода Троецарствия.

См. также 

 Инцидент 228

228 год